Jean-Louis Costes peut désigner :

 Jean-Louis Costes (1954-), artiste français ;
 Jean-Louis Costes (1963-), homme politique français ;
 Jean-Louis Costes (1950-), restaurateur et homme d'affaires, frère de Gilbert Costes.